Luci Virgini Tricost, cònsol el 435 aC 
 Luci Virgini Tricost (tribú consular), tribú amb potestat consular el 389 aC